Улица Менделеева () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Шевченко до улицы Гетмана Полуботка, но без проезда к ней.

Примыкают улицы Дмитрия Лизогуба, Милорадовичей (её проезд).

История 
Улица Тарновского — в честь общественного и культурного деятеля Василия Васильевича Тарновского (младшего) — была проложена в начале 20 века и застроена индивидуальными домами. 

В 1940 году улица получила современное название — в честь русского учёного-энциклопедиста Дмитрия Ивановича Менделеева.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной жилой и нежилой застройкой, частично многоэтажной жилой застройкой (один 9-этажный дом). Улица состоит из двух участков по 150 и 170 м, с проездом через примыкающую улицу Дмитрия Лизогуба. 

На углу улиц Менделеева и Шевченко сохранились два усадебных дома (№№ 1/36 и 1), где в конце 19 века был сиротский приют, в стиле украинского модерна — сейчас диспансер и суд-мед экспертиза. На углу с улицей Гетмана Полуботка расположены часть корпусов университета Черниговский коллегиум (№ 8/53).

Учреждения: 
 дом № 1/36 — Областное бюро судебно-медицинской экспертизы
 дом № 4 — Системы водоснабжения, отопления, канализацииотопительное оборудование и системы. Учебно-производственное предприятие «УТОС» 
 дом № 5 — Учебно-производственное предприятие «УТОС» 

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 1/36, 1, 3, 4, 6; корпус университета «Черниговский коллегиум» № 8/53.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 444 МЕНДЕЛЄЄВА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова